Tatebayashi se poate referi la:

 Municipiul Tatebayashi, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 6663 Tatebayashi, un corp ceresc numit după municipiul Tatebayashi.